wnętrznica (Gautiera) – rodzaj grzybów
 wnętrznica (Staurothele) – rodzaj porostów